Affect peut désigner :
 affect, un ensemble de mécanismes psychologiques qui influencent le comportement ;
 affect, en tant que concept psychanalytique, est l'un des deux aspects de la pulsion.

Voir aussi 
 Affection, émotion associée à un sentiment ou type d'amour